Ванслов — русская фамилия. Известные носители:

 Ванслов, Александр Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 7883; 26 ноября 1847.
 Ванслов, Виктор Владимирович (1923—2019) — советский и российский искусствовед, музыковед и педагог, мемуарист, балетовед, критик.
 Ванслов, Павел Трофимович — Георгиевский кавалер; майор; № 4882; 25 декабря 1833.